Клавдия Олеговна Смола (нем. Klavdia Smola; род. 26 апреля 1974, Москва) — немецкий и российский литературовед и культуролог. Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой славянских литератур в Дрезденском университете (Германия).

Биография 
Родилась в семье литературоведа Олега Петровича Смолы, в 1996 году окончила филологический факультет Московского государственного университета (МГУ). В 1997 году переехала в Германию. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формы и функции интертекстуальности в прозе Антона Чехова» в Тюбингенском университете.

Была научным сотрудником и приглашенным профессором в университетах Грайфсвальда и Констанца (Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz), доцентом Гумбольдтского университета в Берлине, проходила научные стажировки в Иерусалиме, Москве, Барселоне и Кракове. В 2016 году защитила докторскую диссертацию по теме «Изобретая традицию. Современная русско-еврейская литература» в университете Грайфсвальда (оппоненты: Ульрике Йекуч, Вальтер Кошмаль и Михаил Крутиков).

Автор многочисленных работ о еврейских литературах и культурах Восточной Европы, литературах постколониализма (пост-)советского периода, культуре советского андеграунда и политическом искусстве настоящего времени.

Соредактор журнала "Zeitschrift für Slawistik / Journal of Slavic Studies".

Публикации 
Монографии на русском

Клавдия Смола. Изобретая традицию. Современная русско-еврейская литература. Москва, Новое литературное обозрение, 2021.

Клавдия Смола, Роман Кацман, Максим Д. Шраер (ред.-сост.). Параллельные вселенные Давида Шраера-Петрова. Сборник статей и материалов к 85-летию писателя. Спб.: Academic Studies Press, Библиороссика, 2021

Монографии на английском 
Klavdia Smola (Ed.): Eastern European Jewish Literature of the 20th and 21st Centuries: Identity and Poetics. München, Otto Sagner, 2013.

Klavdia Smola, Dirk Uffelmann (Eds.): Postcolonial Slavic Literatures after Communism, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

Klavdia Smola (Ed.): Jewish Underground Culture in the late Soviet Union. Special Issue of the Journal «East European Jewish Affairs», Vol. 48, 1, 2018.

Klavdia Smola, Mark Lipovetsky (Eds.): Russia — Culture of (Non-)Conformity: From the Late Soviet Era to the Present. Special Issue of the Journal «Russian Literature», Vol. 96-98, 2018.

Maxim D. Shrayer, Roman Katsman, and Klavdia Smola (Eds.): The Parallel Universes of David Shrayer-Petrov: A Collection Published on the Occasion of the Writer’s 85th Birthday. Boston, Academic Studies Press, 2021.

Монографии на немецком 
Klavdia Smola: Formen und Funktionen der Intertextualität im Prosawerk von Anton Čechov. Otto Sagner. München, 2004.

Klavdia Smola, Olaf Terpitz (Eds.): Jüdische Räume und Topographien in Ost(mittel)europa. Konstruktionen in Literatur und Kultur. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014.

Klavdia Smola: Wiedererfindung der Tradition: Russisch-jüdische Literatur der Gegenwart. Böhlau-Verlag. Wien, Köln, Weimar, 2019.

Klavdia Smola (Ed.). Salto mortale. Politik und Kunst im neuen Osteuropa. Themenheft der Zeitschrift «Osteuropa», 69/5, 2019.

Тематические блоки 
Клавдия Смола. Авторитаризм как прием / Новое литературное обозрение, 155, № 1, 2019, 226—289.

Клавдия Смола, Дирк Уффельманн. Постколониальность постсоветских литератур: конструкции этнического / Новое литературное обозрение, № 2, 144, 2017, 420—508.

Избранные статьи 
Klavdia Smola. Hybrid Political Humour: The New Dissent Art in Putin’s Russia. In: Satire and Censorhsip in Putin's Russia. Ed. by Aleksei Semenenko. Palgrave Macmillan, 2021, p. 169-190.

Клавдия Смола. «Лианозово» как мультимедиальный артефакт / «Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом. Под редакцией Галины Зыковой, Владислава Кулакова, Михаила Павловца. Москва, Новое литературное обозрение, 2021, с. 153-170.

Klavdia Smola. Political Video-Poetry in Russia: Eco-Social Turn. In: Internationale Zeitschrift für Kulturkomparatistik, №2, 2021, р. 301-316.

Клавдия Смола. Что такое путинский магический реализм? / Неприкосновенный запас, 132, № 4, 2020, с. 150-157.

Клавдия Смола. «Маленькая Америка»: (Пост)социалистический реализм коренного Севера / Новое литературное обозрение, 166, № 6, 2020, с. 143-155.

Klavdia Smola. Alternative statt Protest. Pragmatische Wende in der russischen Kunst / Osteuropa 69, № 5, 2019, S. 73-90.

Клавдия Смола. Нонконформизм как перформативное зеркало режима / Новое литературное обозрение, 155, № 1, 2019, с. 226—228.

Клавдия Смола. Эстетика отношений в условиях авторитаризма / Новое литературное обозрение, 155, № 1, 2019, 278—289.

Клавдия Смола. От акционизма к интеракционизму: Практики вненаходимости современного российского искусства / Неприкосновенный запас, 121, № 5, 2018, с. 130—142.

Клавдия Смола. Текст Чехова и риторика знания его времени / Новое литературное обозрение, 152, № 4, 2018, с. 204—218.

Klavdia Smola. Guest editor’s introduction / East European Jewish Affairs, Vol. 48, 1, 2018, p. 1-4.

Klavdia Smola. Communication and Medial Frontier Crossings in the Jewish Underground Culture / East European Jewish Affairs, Vol. 48, 1, 2018, p. 5-22.

Klavdia Smola, Mark Lipovetsky. Introduction: The Culture of (Non)Conformity in Russia: From the Late Soviet Era to the Present / Russian Literature, Vol. 96-98, 2018, p. 1-11.

Klavdia Smola. Community as Device: Metonymic Art of the late Soviet Underground / Russian Literature, Vol. 96-98, 2018, p. 13-50.

Klavdia Smola. Reste, Spuren, Palimpseste: Metaphern und Metonymien des Gedächtnisses in der polnischen Prosa der Gegenwart. In: Ulrike Jekutsch (Hrsg.). Räume, Zeiten und Transferprozesse in der polnischen und anderen ostmitteleuropäischen Literaturen, Harrassowitz Verlag, Opera Slavica, Wiesbaden 2017, S. 121—145.

Клавдия Смола. О прозе русско-еврейского писателя Давида Шраера-Петрова / Русские евреи в Америке, кн. 15, Гиперион, СПб 2017, с. 135—150.

Клавдия Смола. Постколониальные литературы Севера: aвтоэтнография и этнопоэтика / Новое литературное обозрение, 144, № 2, 2017, с. 429—447.

Клавдия Смола, Дирк Уффельманн. Введение / Новое литературное обозрение, 144, № 2, 2017, с. 420—428.

Klavdia Smola. Ethnic Postcolonial Literatures in the Post-Soviet Time: Siberian and Assyrian Traumatic Narratives. In: Klavdia Smola, Dirk Uffelmann (Eds.). Postcolonial Slavic Literatures after Communism, Peter Lang (Postcolonial Perspectives on Eastern Europe), Frankfurt am Main 2016, p. 219—243.

Klavdia Smola, Dirk Uffelmann. Postcolonial Slavic Literatures after Communism: Introduction. In: Klavdia Smola, Dirk Uffelmann (Eds.). Postcolonial Slavic Literatures after Communism, Peter Lang (Postcolonial Perspectives on Eastern Europe), Frankfurt am Main 2016, p. 9-25.

Klavdia Smola. Mimicry, Translation and Boundaries of Jewishness in the Soviet Union. In: Maria Diemling, Larry Ray (Eds.). Boundaries, Identity and Belonging in Modern Judaism. Routledge, London, 2015, p. 76-91.

Klavdia Smola. The Reinvention of the Promised Land. Utopian Space and Time in the Soviet Jewish Exodus Literature / East European Jewish Affairs, Vol. 45, № 1, 2015, p. 79-108.

Klavdia Smola. Archaische Sprache der Diktatur: Hybride Texturen der neuen russischen Dystopien / Wiener Slawistischer Almanach Vol. 74, 2014, S. 303—328.

Klavdia Smola. Die Erfindung des Gelobten Landes: Utopische Raum- und Zeitkonzepte in der Prosa des jüdischen Dissens. In: Klavdia Smola, Olaf Terpitz (Hrsg.). Jüdische Räume und Topographien in Ost(mittel)europa. Konstruktionen in Literatur und Kultur. Harrassowitz Verlag (Opera Slavica), Wiesbaden 2014, S. 157—190.

Klavdia Smola. Contemporary Russian-Jewish Literature and the Reinventing of Jewish Poetics. In: Hillel Weiss, Roman Katsman, Ber Kotlerman (Eds.): Around the Point. Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, p. 612—643.

Klavdia Smola. Postkolonial, hybride, transkulturell: Moderne Schreibweisen in der zeitgenössischen russisch-jüdischen Literatur / Zeitschrift für Slavische Philologie 69, № 1, 2012/2013, S. 107—150.

Klavdia Smola. Herrschertod, -spott und -schmähung: Kontrafakturen des Herrscherlobes in der russisch-jüdischen Literatur der Gegenwart. In: Britta Holtz, Ute Marggraff (Hrsg.). Herrscherlob und Herrscherkritik in den slawischen Literaturen. Festschrift für Ulrike Jekutsch zum 60. Geburtstag. Harrassowitz Verlag (Opera Slavica), Wiesbaden 2013, S. 189—204.

Klavdia Smola. Ostjudentum und jiddisches Erzählen in den zeitgenössischen slawischen Literaturen (am Beispiel der russisch- und polnisch-jüdischen Prosa) / Die Welt der Slaven, LVII, № 2, 2012, S. 237—259.

Klavdia Smola. Thomas Bernhards intertextueller Dialog mit dem Drama Čechovs (am Beispiel des Stückes «Die Jagdgesellschaft»). In: Regine Nohejl, Heinz Setzer (Hrsg.). Anton P. Čechov — der Dramatiker. Drittes internationales Čechov-Symposium Badenweiler im Oktober 2004. Otto Sagner, München, Berlin, 2012, S. 533—542.

Klavdia Smola. Nonkonforme jüdische Literatur. Die Wiederentdeckung des Judentums in der späten Sowjetunion / Osteuropa № 7, 2011, S. 61-80.

Klavdia Smola. Mimikry und jüdische Identität(en) in der zeitgenössischen polnisch- und russisch-jüdischen Literatur / Zeitschrift für Slawistik 56, № 4, 2011, S. 468—484.

Klavdia Smola. Israel and the concept of Homeland in Russian-Jewish Literature after 1970 / Journal of Jewish Identities 4, № 1, p. 171—190.

Клавдия Смола. К типологии «текстов второй степени» в ранней прозе Чехова / Александр Чудаков (ред.). Чеховиана. Из века XX в XXI: итоги и ожидания. Москва, Наука, 2007, с. 364—374.

Примечания

Ссылки 
Клавдия Смола на сайте «Журнальный зал»: https://magazines.gorky.media/authors/s/klavdiya-smola

Клавдия Смола на странице Дрезденского университета: https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/das-institut/professuren-und-lehrbereiche/litwi/inhaberin-der-professur

Презентация книги Клавдии Смолы «Изобретая традицию»: https://www.nlobooks.ru/events/vstrechi/kak-v-pozdnem-sssr-vozrozhdalas-evreyskaya-kultura-prezentatsiya-knigi-klavdii-smoly-izobretaya-trad/?sphrase_id=341472

Запись презентации книги Клавдии Смолы «Изобретая традицию»: https://www.youtube.com/watch?v=dDj5YqPDiis

Воображаемые евреи: как советские диссиденты искали свои иудейские корни: https://gorky.media/fragments/voobrazhaemye-evrei-kak-sovetskie-dissidenty-iskali-svoi-iudejskie-korni/

Клавдия Смола. ИЗОБРЕТАЯ ТРАДИЦИЮ: https://literratura.org/issue_non-fiction/4734-klavdiya-smola-izobretaya-tradiciyu.html

Изобретая традицию. Современная русско-еврейская литература: https://polit.ru/article/2021/07/06/ps_smola/

Максим Д. Шраер о книге "Изобретая традицию": https://gorky.media/reviews/ne-tekst-no-tekstura-kak-izmerit-evrejskost-literaturnogo-teksta/

Ольга Балла о книге "Изобретая традицию": https://evrejskaja-panorama.de/article.2021-11.izobretaya-traditsiyu.html

Клавдия Смола на сайте «Facebook»: https://www.facebook.com/klavdia.smola

Клавдия Смола нa сайте Нового литературного обозрения: https://www.nlobooks.ru/persons/21033/

Клавдия Смола нa сайте academia.edu: https://tudresden.academia.edu/KlavdiaSmola

Гражданин или товарищ: иерархии права в стране советов: https://www.youtube.com/watch?v=2jOEv0m2FMA

Обсуждение 166-го номера «НЛО»: "Постсоветское как постколониальное": https://www.msses.ru/media/video/postsovetskoe-kak-postkolonialnoe/